Aleksiej Iwanowicz Kozłow (1904–1992) – radziecki działacz państwowy i partyjny
 Aleksiej Iwanowicz Kozłow (1911–1982) – radziecki polityk, minister
 Aleksiej Anatoljewicz Kozłow (ur. 1986) – rosyjski piłkarz
 Alaksiej Kazłou (ros. Aleksiej Kozłow) – ujednoznacznienie